Ульяновка — посёлок в Ладушкинском районе Калининградской области.

География 
Посёлок Ульяновка расположен примерно в четырёх километрах к северо-востоку от города Ладушкина и в трёх километрах юго-западу от Ушаково на автодороге № 194 (бывшем шоссе №1 Германской империи, сегодня Европейский маршрут №28). Ближайшая железнодорожная станция Ладушкин находится на железнодорожной линии Мамоново — Калининград (бывшая прусская Восточная железная дорога).

История 
11 июня 1874 году был образован округ Бранденбург, в состав которого вошел населенный пункт Кляйн Хоппенбрух.

30 сентября 1928 года община деревни Кляйн Хоппенбрух потеряла свою самостоятельность, войдя в состав сельской общины Бранденбурга.

До 1945 года населённый пункт Кляйн Хоппенбрух относился к району Хайлигенбайля административного округа Кёнигсберг провинции Восточная Пруссия.

По итогам Второй Мировой войны северная часть Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) была передана в состав СССР, в том числе населённый пункт Кляйн Хоппенбрух.

В 1946 году Кляйн Хоппенбрух был переименован в Ульяновку.

Население 
В 1910 году в деревне Кляйн Хоппенбрух проживало всего 20 человек.

Примечания 

Населённые пункты Ладушкинского городского округа